Amerikai Egyesült Államok
Guthrie (Indiana)
Guthrie megye, Iowa
Guthrie (Kalifornia)
Guthrie (Kentucky)
Guthrie (Missouri)
Guthrie (Nyugat-Virginia)
Guthrie (Oklahoma)
Guthrie (Texas)
Guthrie (Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Guthrie (Angus)
 Kanada
Guthrie (Ontario)

Egyéb 
Guthrie (családnév)